Паншино — название населённых пунктов в России:

 Паншино — деревня в Лужском районе Ленинградской области.
 Паншино — деревня в Сандовском районе Тверской области.